Seeing Is Believing – film del 1913 prodotto dalla Essanay
 Seeing Is Believing – film del 1921 diretto da James D. Davis
 Seeing Is Believing – film del 1934 diretto da Redd Davis